Synagoga — род ракообразных семейства Synagogidae из инфракласса Мешкогрудые раки.

Распространение 
Пантропика. Воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Встречаются на разных глубинах от 20 м до 3,5 км.

Описание 
Мелкие мешкогрудые ракообразные. Длина 1—3 мм. Животные обитают в колониях чёрных кораллов (Antipatharia) и восьмилучевых кораллов (Octocorallia) и представляют собой мелких хищников или эктопаразитов. Представители Synagoga arabesque были собраны из колоний чёрных кораллов  (Antipatharia). Три ранее описанных вида Synagoga были обнаружены как эктопаразиты чёрных и восьмилучевых кораллов: S. mira (паразит кораллов ), S. normani () и S. grygieri (). Все другие находки этого рода основаны на образцах, собранных из морского планктона. Synagoga это морфологически наименее специализированный род мешкогрудых раков, который представляет собой реликт древнего океана Тетис. Вместе с родами  и  из семейства Synagogidae характеризуется двустворчатым панцирем-карапаксом, охватывающим все тело; голова, несущая пару W-образных шестисегментных хватательных антеннул и ротовой конус, окружённый прокалывающими ротовыми частями; торс состоит из одиннадцати сегментов, в том числе шести грудных торакомеров с бирамными грудными торакоподами, генитального сомита, несущего (сексуально диморфный, рудиментарный у самок) пенис, трёх безногих брюшных сомитов и тельсона с парой фуркальных ветвей.

Систематика 
7 видов. В семействе Synagogidae наиболее близок к родам  и . Большинство видов описаны лишь по нескольким экземплярам.  описан только по самцам. Более подробно известны и описаны по обоим полам виды  и .

  — у берега острова Тайвань
  — Атлантический океан, батиаль
  — Азорские острова, Капо-Верде
  — Япония, Окинава
   — Bay of Naples
  — Восточная Африка, Кения, побережье (на глубине 20 м)
  — Атлантический океан, батиаль
 «McKenzie’s larva» (Grygier 1988) — восток Индийского океана

Примечания

Литература 
 
 

Maxillopoda